Клондайк:

 Клондайк — район золотоносних розсипищ на північному заході Канади, в басейні річки Клондайк, Юкон. Головний населений пункт — місто Доусон-Сіті.
 Клондайк — річка в районі Клондайк.
 Клондайк  — місто в штаті Техас.
 «Клондайк» — популярна карткова гра.
 Клондайк — багате джерело якогось ресурсу.

Кінематограф
 «Клондайк» — міні-серіал з шести частин, що транслювався на Discovery Channel у січні 2014 року.
 «Клондайк» — український ігровий драматичний фільм, знятий режисеркою Мариною Ер Горбач 2022 року.

Див. також 
 Клондайкська золота лихоманка
 555 телефонний номер — фіктивний префікс в номерах телефонів, відомий також, як «Клондайк 5».